A 21 117-es számú mellékút egy hét kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megyében. Egyedüli közútként biztosít közlekedési kapcsolatokat a zsákfalunak számító Kosd település számára.

Nyomvonala 

Vác központjában ágazik ki északkelet felé a 2-es főútból, annak 34+100-as kilométer-szelvénye közelében, első szakaszának települési neve Honvéd utca. Fél kilométer után áthalad a  és a  vágányai alatt, nem sokkal délkeletre a váci vasútállomástól. Majdnem ugyanott ágazik ki belőle a 2106-os út, amely Kálló felé vezet délkeleti irányban; itt a települési neve már Kosdi út.

Két és fél kilométer után lép ki Vác lakott területéről, ott csomópontos kereszteződése van az M2-es autóúttal, annak 42,250-es kilométer-szelvénye térségében, már Kosd közigazgatási területén. (A csomópont ágai Budapest irányában a 20 422-es, Hont irányában a 20 420-as, Budapest felől letérve a 20 419-es, Hont felől letérve pedig a 20 421-es útszámozást viselik.)

Három és fél kilométernyi haladása után éri el Cselőtepusztát, majd addigi iránya kissé megtörik, egy szakaszon délkeleti irányba fordul. Nem sokkal később ismét visszatér az északkeleti irányhoz, hamarosan eléri Kosd első házait, sőt az 5. kilométerénél északnak fordul. Végigkanyarog a község történelmi központján, és majdnem pontosan 7 kilométer után, a falu északi részén lévő buszfordulóval ér véget.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 11.

Jegyzetek 

21117
Vác közlekedése